Monor  steht für:

 Monor, Stadt im Komitats Pest, Ungarn
 Kreis Monor, Kreis in der Mitte des Komitats Pest, Ungarn
 Kleingebiet Monor, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn